Менекей (, Menoikeus, ) може да се отнася за:

 Менекей (баща на Креон), благородник от Тива
 Менекей (син на Креон)
 Менекей, приятел на Епикур и получател на неговото 3. писмо